EBM est un code qui peut signifier :
 .

EBM est un sigle qui peut signifier :
 Écran bleu de la mort ;
 Evidence based medicine (en français, médecine fondée sur des faits) ;
 Electronic body music ;
 Elektra Birseck Münchenstein, une entreprise électrique suisse desservant les alentours de Bâle en Suisse et Saint-Louis en France ;
 équipements et biens mobiliers, un terme de fiscalité locale en France.
Code